Касымбек:

 Касымбек — тюркское мужское имя арабского происхождения, производное/вариант общемусульманского имени Касим.
 Касымбек — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана.
 Касымбек, Женис Махмудулы (род. 1975) — аким Карагандинской области Республики Казахстан.
 Касымбеков, Махмуд Базаркулович (р.1952) — казахстанский государственный и научный деятель.
 Касымбек датка — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.